Daedalus (mythologie) - een figuur uit de Griekse mythologie
 Daedalus (ruimteschip) - een ruimteschip uit de televisieserie Stargate Atlantis
 Daedalus (ontwerp) - een ontwerp voor een interstellair ruimteschip door The British Interplanetary Society
 Daedalus (Star Trek) - een aflevering van de serie Star Trek: Enterprise
 Deadalus (Saints Row) - het vliegende vliegdekschip uit Saints Row: The Third
 Uitgeverij Daedalus - een Belgische stripuitgeverij